

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Turzyniec – część wsi Podklasztor w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród
 Turzyniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zwierzyniec
 Turzyniec – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko
 Turzyniec – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

Rezerwat przyrody 
 Turzyniec – rezerwat leśny w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Stoczek